Plaats in Indonesië
 Ngrendeng (Gondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Ngrendeng (Selorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java